Corbel puede referirse a:

  Corbel (Saboya), Rhône-Alpes, Francia.
  Corbel (tipo de de letra), una fuente tipográfica.